Это список крупнейших  .

Список 
В приведённом ниже списке указано количество беженцев по каждому событию, включающему не менее одного миллиона человек. В этот список не входят внутренне перемещённые лица (ВПЛ). Для событий для которых оценки различаются, для ранжирования событий вычисляется среднее геометрическое значение самых низких и самых высоких оценок.

Примечания

Комментарии 

Беженцы
Население
Переселение народов